

Комаровка — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область
 Комаровка — село, Денисовський район, Костанайська область

Комаровка — село, Фалештський район

Комаровка — присілок, Асінівський район, Томська область
 Комаровка — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Комаровка — присілок, Єльниківський район, Мордовія
 Комаровка — присілок, Кропивинський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Комарівка